200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 30 lipca. Finał rozegrano 31 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 44 (45 zgłoszonych) zawodniczek z 35 państw.

Złoty medal zdobyła Missy Franklin reprezentująca Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Włoszka Federica Pellegrini, a brązowy medal przypadł Camille Muffat z Francji.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013